

Personnalités 

 Germain de Fleurimont Moulinier (mort en 1680), gouverneur de l'île Bourbon ;
 Hugo Moulinier (né en 1985), joueur français de volley-ball ;
 Jacques Moulinier (1757-1828), artiste peintre et architecte français ;
 Jacques Moulinier (1938-2010), homme politique français, responsable d'entreprise, sénateur.